«Наёмник Куорри» () — американская телевизионная криминальная драма, основанная на серии произведений американского писателя Макса Аллана Коллинза. Первый сезон сериала был заказан каналом Cinemax в феврале 2015 года. Сценарий телеадаптации написали Грэм Горди и Майкл Д. Фуллер, а режиссёром стал Грег Яйтанс. Съёмки проводились в Мемфисе и Новом Орлеане. Премьера сериала состоялась 9 сентября 2016 года на кабельном канале Cinemax. 31 мая 2017 года сериал был закрыт после одного сезона.

Действие сериала разворачивается в Мемфисе в 1972 году. Морской пехотинец Мак Конуэй и его сослуживец Артур возвращаются домой из Вьетнама после своей второй командировки. На родине их встречают с неприятием. Мак Конуэй сталкивается с проблемой трудоустройства и в поисках заработка вслед за своим другом Артуром подаётся в наёмные убийцы.

В ролях

Основной состав 
 Логан Маршалл-Грин — Мак Конуэй, в среде наёмников получивший кличку «Куорри»
 Джоди Бальфур — Джони Конуэй
 Дэймон Херриман — Бадди
 Эдоардо Баллерини — Карл
 Никки Амука-Бёрд — Рут
 Мустафа Жакир — Моисей
 Питер Муллан — Брокер

Список эпизодов

Сезон 1 (2016)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Телесериалы США 2010-х годов
Телесериалы США, запущенные в 2016 году
Драматические телесериалы США
Криминальные телесериалы США
Программы телеканала Cinemax
Телесериалы на английском языке
Телесериалы, сюжет которых разворачивается в Теннесси
Телесериалы США, завершённые в 2016 году
Телесериалы Anonymous Content